Органика — многозначный термин:

Химия 
 То же, что органические вещества — класс химических соединений, в состав которых входит углерод.
 То же, что органическая химия.

Экономика 
 «Органика» — фармацевтический завод по изготовлению лекарственных препаратов в г. Новокузнецк.
 Organica Technologies — венгерская водоснабжающая компания.

Культура 
 Organica (solo saxophones volume 2) — альбом Дэвида Уэйра.